Отто Гюнтер может означать:
 Гюнтер, Отто
 Гюнтер, Отто Эдмунд